Amerikai Egyesült Államok
Zanesville (Indiana)
Zanesville (Illinois)
Zanesville Township
Zanesville (Ohio)